Omloopsnelheid kan betrekking hebben op

 de Omloopsnelheid (astronomie) van een hemellichaam.
 de Omloopsnelheid (economie) van activa.
 de Omloopsnelheid (geld) van geld.